Per Concilio di Bari si intendono due sinodi della Chiesa Cattolica tenuti nella città di Bari nel corso dell'XI secolo:
 il I Concilio di Bari, del 1064, fu presieduto da Arnoldo, vicario di papa Alessandro II;
 il II Concilio di Bari, del 1098, fu presieduto da papa Urbano II che lo convocò per discutere il riavvicinamento tra la Chiesa d'Oriente e la sede apostolica di Roma.